Josef Hilgers ist der Name folgender Personen:

* Josef Hilgers (Schriftsteller) (1858–1918), deutscher Schriftsteller
 Josef Hilgers (General) (1889–1960), deutscher General
 Josef Hilgers (Politiker) (1910–1955), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)